Paul Maas (filoloog), Duits klassiek taalkundige (1880-1964)
 Paul Maas (schilder), Belgisch expressionistisch schilder en tekenaar (1890-1962)
 Paul Maas (botanicus), Nederlands botanicus (1939)
 Paul Maas (hockeyer), Nederlands hockeyer (1984) bij onder meer Oranje Zwart
 Paul Maas (editor), video-editor

Zie ook 
 Paul Maaß, Duits acteur (1980)
 Paul Maes,  Vlaams acteur en zanger  (1965)